ZTR peut faire référence à : 
 , une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de transformateurs en Ukraine ;
 ZTR Zaporijjia, un club de handball basé à Zaporijjia en Ukraine ;
 au code IATA pour désigner l'aéroport de Jytomyr en Ukraine.